Plaats in Indonesië
 Hariang (Sobang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Hariang (Buahdua), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Hariang (Banua Lawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabalong in de provincie Zuid-Kalimantan